Timoleone – nome proprio di persona italiano maschile
Timoleone – politico e militare siceliota
Timoleone – tragedia di Vittorio Alfieri